martyngał – proces stochastyczny, w którym warunkową wartością oczekiwaną następnej wartości, dla danych wartości bieżącej i poprzednich, jest wartość bieżąca,
 martyngał a. wytok – część rzędu końskiego,
 martyngał – rodzaj obroży dla psów i innych zwierząt,
 martyngał – system obstawiania w grach hazardowych,
 martyngał a. watersztag – część olinowania statku.